Mary Pickford – attrice canadese
Mary Pickford – cocktail
Mary Pickford (Used to Eat Roses) – singolo di Katie Melua